Provincia di Taiwan – suddivisione territoriale della Repubblica di Cina
 Provincia di Taiwan – suddivisione territoriale reclamata dalla Repubblica Popolare Cinese, ma sotto il controllo della Repubblica di Cina